Ünye (district), een Turks district in de provincie Ordu
 Ünye (stad), de hoofdplaats van het Turkse district Ünye